Szelepcsényi ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Szelepcsényi (1595–1685), katholischer Priester und Erzbischof von Gran
 Róbert Szelepcsényi (* 1966), slowakischer Informatiker